Джек Уолл (; ) ― американский композитор музыки для компьютерных игр. Он написал саундтрек для более 20 игр, включая франшизы Mass Effect, Call of Duty и Splinter Cell. Уолл получил степень в бакалавра в Филадельфии, после недолго проработал в области гражданского строительства, а затем занялся сочинением музыки. Джек Уолл работал с множеством известных музыкантов.

За годы своей карьеры был номинирован и получил множество наград и премий.

Биография

Ранняя жизнь 
Джек Уолл родился в городе Финиксвилл, штат Пенсильвания в 1964 году. Перед тем, как начать профессионально заниматься музыкой, Джек Уолл учился в инженерной школе и получил степень бакалавра в области гражданского строительства. 

Со временем заниматься музыкой ему стало гораздо интереснее. Уолл входил в рок-группу, но потом ушёл из неё. Сначала он работал барменом, а позже начал работать в студиях звукозаписи в Филадельфии, а затем в Бостоне и Нью-Йорке, где он работал в Skyline Studios.

В данной студии с 1991 года по 1994 он работал со многими известными музыкантами. Во время работы над фильмом Дом Америки он был сильно впечатлён работой Джона Кейла, который трудился над саундтреком очень упорно.

Карьера 
Первой игрой, над которой работал Уолл была Vigilance, выпущенная в 1997 году, в этот же год родилась его дочка Грейси. В 2001 году он создал саундтрек к игре Myst III: Exile, по его словам данная игра  поспособствовала его становлению, как композитора видеоигр. Также Уолл отмечал, что данная игра была продолжением первой игры в которую он играл. В 2002 году стал старшим директором Game Audio Network Guild (G.A.N.G.).  

В 2007 году работал над космооперой Mass Effect, по его словам, это было очень трудно, так как Кейси Хадсон, руководитель проекта, требовал от Уолла звук в стиле киберпанка Бегущий по лезвию. Тем не менее, работа композитора получила хвалебные отзывы от критиков и Уолл получил множество наград. 

В 2020 году Джек Уолл создал саундтрек для игры Call of Duty: Black Ops Cold War, это было для него непростой задачей не только из-за пандемии, но и из-за того, что он старался написать музыку с русским языком, которого не знал.

Дискография

Видеоигры

Примечания

Ссылки